Sacrament bezeichnet:

 Sacrament (Album), ein Album der Metal-Band Lamb of God
 Sacrament (Band), eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band